Яковлевка () — упразднённая в 2005 году деревня Поляковского сельсовета Давлекановского района Республики Башкортостан.

География 
Находился у реки Малый Удряк, возле  деревни Новоивановка .

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969) :
 районного центра (Давлеканово): 19 км,
 центра сельсовета (Поляковка): 8 км,
 ближайшей ж/д станции (Шингак-Куль): 3 км.

История 
Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров»  гласил:
ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:
17) в Давлекановском районе:
а) поселок  Константиновка  Бик-Кармалинского сельсовета;
б) поселок разъезда Тюлянь Курманкеевского сельсовета;
в) деревню Яковлевка Поляковского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 69 человек; преимущественно украинцы.

Примечания

Литература 

 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа:Башкирское книжное издательство, 1969. С.143.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Давлекановского района